Ruimtelijk uitvoeringsplan
 Rational Unified Process